

Cine y televisión 
 Corazón indomable (Untamed Heart) (1993), película (drama), dirigido por Tony Bill.
 Tierra de pasiones (telenovela) (2006), conocida también como Corazón indomable, telenovela estadounidense.
 Corazón indomable (2013), telenovela mexicana.

Música 
 Corazón indomable (1997), cuarto álbum de estudio de Camela.
 Corazón indomable (1997), canción perteneciente al álbum del mismo título de Camela.